Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Haarhuis e Evgenij Kafel'nikov che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Cristian Brandi 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Paul Haarhuis /  Evgenij Kafel'nikov (Campioni)
 Donald Johnson /  Cyril Suk (secondo turno)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (secondo turno)

 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)
 Chris Haggard /  Francisco Montana (primo turno)
 David Adams /  Pavel Vízner (primo turno)
 Neil Broad /  Robbie Koenig (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1999